Hesford ist der Familienname folgender Personen:

 Iain Hesford (1960–2014), britischer Fußballspieler
 Martyn Hesford (* 1960), britischer Drehbuchautor und Dramatiker
 Robert Hesford (* 1951), englischer Rugby-Union-Spieler